Schyhalka ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Schyhalka (* 1985), weißrussischer Schachspieler
 Sjarhej Schyhalka (* 1989), weißrussischer Schachspieler